Administration Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Administration Building (Alamogordo), New Mexico, ID-Nr. 88001564
 Administration Building (Austin), Texas, ID-Nr. 86003845
 Administration Building (Fort Peck), Montana, ID-Nr. 86002058
 Administration Building (La Grande), Oregon, ID-Nr. 80003384
 Administration Building (Portales), New Mexico, ID-Nr. 88001558
 Administration Building (Santurce), Puerto Rico, ID-Nr. 83004195
 Administration Building (Wichita), Kansas, ID-Nr. 82005256